Die Veldhoven Open 2019 waren das 162. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 1. bis 3. August 2019 im NH Hotel Koningshof in Veldhoven (Niederlande) statt.

Dem Österreicher Mario He gelang durch einen 9:2-Finalsieg gegen den Esten Denis Grabe die Titelverteidigung. Den dritten Platz belegten der Joshua Filler und Marc Bijsterbosch. Vorjahresfinalist Eklent Kaçi schied in der Runde der letzten 32 gegen Mario He aus.

Modus 
Die 193 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Veldhoven Open 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Veldhoven
Billardturnier in den Niederlanden